Calvör ist der Name folgender Personen:

 Caspar Calvör (1650–1725), deutscher Theologe
 Henning Calvör (1685–1766), deutscher Bergbauingenieur und Theologe

Calvör steht für
 Akademische Buchhandlung Calvör, die zeitweilig Königliche Privilegirte Universitäts-Buchhandlung war ursprünglich 1739 von dem Niederländer Abraham Vandenhoeck in Göttingen begründet worden

Siehe auch:
 Calvörde, eine Gemeinde in Sachsen-Anhalt